Ларвик () — коммуна в губернии Вестфолл в Норвегии. Административный центр коммуны — город Ларвик. Официальный язык коммуны — букмол. Население коммуны на 2007 год составляло 41 723 чел. Площадь коммуны Ларвик — 534,66 км², код-идентификатор — 0709.

История 
В 800-е годы в эпоху викингов в  в 5 км от центра Ларвика находился торговый пост . Портовый город был хорошо спрятан за полуостровом .

Город Ларвик был основан как муниципалитет 1 января 1838 года. 1 января 1988 года к Ларвику были присоединены г. Ставерн (с населением 5 тыс.) и сельские местности Брюнлянес, Гедрум и Тьйоллинг. Муниципальный район Ларвик тоже включает сельские местности Невлюнггавн (местно известен как Лёген), Гельгероа, Квельде и Варнес.

Экономика состоит в значительной степени из сельского хозяйства, торговли, услуг, легкой промышленности и транспорта. Ларвик имеет ежедневное паромное сообщение с г. Хиртсхальс в Дании.

 географические места включают озеро Фаррис и реку Нумедальслёген (известная также как Лёген), которая заканчивается восточнее Ларвика. Ларвик тоже известен своими минеральными источниками — Фаррискильдене, минеральные воды которых распространяются и продаются в бутылках под брендом Farris. Среди исторических памятников, в местности Каупанг в муниципальном сельском районе Тьйоллинг находятся развалины средневекового торгового центра Скирингссаль. Ларвик тоже славится как самое северное место распространение буковых деревьев (лат. Fagus sylvatica) — лес Бёкескуген (норв. буковый лес).

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

Известные жители 
В Ларвике родился известный путешественник Тур Хейердал.

Галерея

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии

Ларвик
Города Норвегии